Кузьма — чоловіче ім'я, народна форма канонічного Косма.
 Кузьма — псевдонім Андрія Кузьменка — українського співака, лідера гурту «Скрябін»

Прізвище 

 Кузьма Богдан (? — ?) — окружний, пізніше крайовий провідник ОУН Поділля (1948—1950)
 Кузьма Василь Степанович — командант військового гарнізону Тернополя, згодом духівник УГА
 Кузьма Любомир Роман — маляр-неореаліст
 Кузьма Микола Володимирович (1987—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кузьма Олекса — сотник УГА, журналіст

Кузьма — річка в Удмуртії, ліва притока Липу
 Кузьма — річка в Удмуртії, ліва притока Чепци
 Кузьма — село, Кезький район, Удмуртія
 Кузьма — залізнична станція на залізниці Кіров—Перм

Див. також 
 Нижня Кузьма
 Козьма
 Косма

Примітки